Анто́н Андре́евич Коле́сников (род. 15 ноября 1983, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, наиболее известен по ролям в детском юмористическом киножурнале «Ералаш», сериалах «Дружная семейка» и «Простые истины» и озвучиванию мультсериала «Гравити Фолз».

Биография 
Родился 15 ноября 1983 года в Москве.

Учился в педагогическом колледже.

В 2010 году окончил актёрский факультет Института современного искусства (мастерская В. Комратова).

С 2011 года — артист Московского драматического театра «Бенефис».

В 2013 году стал актёром Московского драматического театра имени Ермоловой.

Фильмография

Участие в журнале «Ералаш» 
  — «Хорошие манеры» (выпуск 125, эпизод 2)
  — «Помощник» (выпуск 127, эпизод 2)
  — «Перчатка» (выпуск 128, эпизод 1)
  — «Выручи меня!» (выпуск 136, эпизод 3)
  — «Манекен» (выпуск 145, эпизод 3)

Театральные работы 
 «Игроки» Н. В. Гоголя. Режиссёр-постановщик: Олег Меньшиков, режиссёр: Галина Дубовская — Замухрышкин
 «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда в переводе Марии Абкиной. Режиссёр-постановщик: Александр Созонов — Алан Кэмпбел
 «Гамлет» Уильяма Шекспира в переводе Андрея Чернова. Режиссёр-постановщик: Валерий Саркисов — Первый актёр
 «Из пустоты…» (восемь поэтов). Худрук: Олег Меньшиков, автор композиции: Антонина Кузнецова
 «Безымянная звезда» Михаила Себастьяна. Режиссёр: Вильма Кутавичуте — Начальник станции
 «Процесс» Франца Кафки в переводе Риты Райт-Ковалевой. Сценическая редакция и режиссура: Алексей Левинский — Йозеф К.

Примечания

Ссылки 
 
 Страница на сайте театра имени Ермоловой
 Карточка на сайте Кинопоиск
 Актер Антон Колесников стал «подопытным кроликом»
 Герои «Ералаша»: как выглядят актёры сейчас — ФОТО

Актёры озвучивания России
Персоналии:Московский драматический театр им. М. Н. Ермоловой
Выпускники Института современного искусства
Дети-актёры киножурнала «Ералаш»